Sant’Omobono steht für:
 Homobonus von Cremona (um 1150–1197), italienischer Kaufmann, Heiliger der katholischen Kirche
 Sant’Omobono (Rom), Kirche in Rom
 Sant’Omobono Terme, Gemeinde in der Provinz Bergamo
 Area sacra di Sant’Omobono, Ausgrabungsstätte in Rom